Acassuso steht für:
 Acassuso (Buenos Aires), Ort in Gran Buenos Aires, Argentinien
 Club Atlético Acassuso, argentinischer Fußballclub
 Domingo de Acassuso (1858/1859–1727), spanische Militärperson

Siehe auch:
 Acasuso